Innocuonema är ett släkte av rundmaskar. Innocuonema ingår i familjen Chromadoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Innocuonema